Seta (lateinisch seta ‚Borste‘) steht für:
 Seta (Zoologie), Borste und Ähnliches an Tieren
 Seta, (mittel)lateinisch für Seide
 Seta (Moose), Stiel der Sporenkapsel
 Seta (Mykologie), spitze, starre Enden von Pilzfäden
 SETA (Stiftung), türkische wissenschaftliche Organisation

Geographische Objekte:
 Seta (Fluss), Fluss in Dibra, Albanien
 Šėta, Ort in Litauen
 Setagawa, Fluss in Japan

Seta ist der Familienname folgender Personen:
 Alessandro Della Seta (1879–1944), italienischer Archäologe und Kunsthistoriker
 Tatsuhiko Seta (* 1952), japanischer Fußballspieler

SETA ist die Abkürzung für:
 Seksuaalinen tasavertaisuus, finnische LGBT-Organisation
 Search for Extraterrestrial Artifacts, Projekte im Bereich „Suche nach Artefakten extraterrestrischer Intelligenz“; siehe Search for Extraterrestrial Intelligence#SETA
 Systems Engineering and Technical Assistance, zivile Vertragspartner des US-Verteidigungsministeriums
 South East Transport Axis, eine südosteuropäische Verkehrsachse
 Seniorentheater in der Altstadt, eine Düsseldorfer Laienspielgruppe
 SETA (Stiftung), türkische AKP-nahe Forschungsstiftung und Denkfabrik

Siehe auch:
 Setta
 Zeta (Begriffsklärung)

Abkürzung